Questeur est un terme qui désigne, à travers l'histoire, différentes fonctions :

 À l'époque romaine, un questeur est un magistrat romain chargé des finances ;
 À l'époque contemporaine, un questeur est un membre d'assemblée parlementaire chargé de l'administration de cette assemblée.
 En Italie, le  est un officier de police ayant en charge la sécurité dans une province. Ses bureaux sont à la . Les termes questeur et questure sont officiels en français valdôtain au niveau régional pour désigner le préfet et la préfecture de police respectivement.